Fugitivos puede referirse a:
 Plural de fugitivo, prófugo.
 Fugitivos (película de 1958), película de 1958 protagonizada por Tony Curtis.
 Fugitivos (álbum), álbum de la banda chilena Rama.
 Fugitivos (película de 2003), película de 2003.
 Fugitivos (Lost), episodio de la serie Lost.
 Fugitivos (serie de televisión) serie colombiana.